Silver & Black — третій та останній студійний альбом американського реп-гурту Luniz, виданий лейблом Rap-A-Lot Records 13 серпня 2002 р. «Silver and Black» () є прізвиськом Окленд Рейдерс. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Мастеринг: Майк Дін. Фотограф: Декстер Браун.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Luniz